Џесика Смит може бити:
 Џесика Смит (атлетичарка), канадска атлетичарка
 Џесика Смит (брзо клизање), америчка такмичарка у брзом клизању